Nokia 2650 — стільниковий телефон фірми Nokia. Відноситься до лінійки телефонів «мода і стиль».

Конструкція: водозахист, джойстик

Комплектація: телефон, акумулятор, зарядний пристрій, портативна hands-free, інструкція

 унікальний дизайн
 MMS, світлова індикація вхідних дзвінків і текстових повідомлень
 XHTML-браузер, java MIDP 1.0 з підтримкою останніх інтерфейсів АРІ
 завантаження через ефір мелодій MIDI, шпалер, java-додатків і налаштувань
 GPRS: class 4 (3+1), CSD, HSCSD

Схожі моделі 
 Nokia 2652
 LG C1150
 Philips 636
 LG C1100
 LG C2100

Примітки

Посилання 
 Опис на сайті Nokia 

Стільникові телефони Nokia
Мобільні телефони, представлені в 2004 році